Lloyd’s (Lloyd’s of London) – brytyjska instytucja finansowa
 Lloyd’s Building – wieżowiec w Londynie, siedziba powyższej instytucji
 Lloyd’s Register of Shipping – brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne
 Lloyd’s List – brytyjski dziennik o tematyce morskiej
 Lloyd’s Coffee House – kawiarnia w Londynie działająca na przełomie XVII i XVIII wieku

Zobacz też 
 Lloyds Bank – brytyjski bank